Vassiliovo (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Vassiliovo (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia